Ку - привітання в фільмі <<Кін-дза-дза>>

 Ку — назва міських районів Японії.
 Ку — знак таблиці ґодзюон.
 Ку — літера латинського алфавіту.
 «Ку» — анімаційний фільм 2001 року студії Укранімафільм.
 КУ — абревіатура, яка розшифровується як «комунальна установа.»
 КУ — абревіатура, яка розшифровується як «когнітивні упередження».

Топоніми 

 Ку () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Ку () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.

Див. також 
 Ку (прізвище)